Albrecht Weyermann ist der Name folgender Personen:

* Albrecht Weyermann (Theologe) (1763–1832), deutscher Geistlicher und Literaturhistoriker
 Albrecht Weyermann (Politiker) (1809–1885), Schweizer Politiker und Pfarrer